Demeton-O-methyl
Demeton-S-methyl
Methyldemeton
Demeton-O
Demeton-S